

Фаррагат — місто, штат Айова
 Фаррагат — місто, штат Теннессі